La Castellana puede referirse a:

 La Castellana, ciudad en la provincia de Negros Occidental, Filipinas.
 La Castellana (Caracas), barrio en el este de la capital venezolana.
 La Castellana (estación), TransMilenio de Bogotá.
 Anís La Castellana, marca española de licor de anís.
 Barrio La Castellana (Bogotá), barrio.
Paseo de la Castellana, una de las más importantes y céntricas avenidas de Madrid (España).